Vorster ist der Familienname folgender Personen:

 Balthazar Johannes Vorster (1915–1983), südafrikanischer Minister- und Staatspräsident
 Christiane Vorster (* 1954), deutsche Archäologin
 Claus Vorster (1931–2012), deutscher Chirurg
 Emil Vorster (1910–1976), deutscher Unternehmer, Rennfahrer und Motorsport-Funktionär
 Franz Vorster (1768–1829), Schweizer Regierungsrat
 Franz Sebastian Vorster (1666–1738), Schweizer Mediziner
 Fritz Vorster (Friedrich Wilhelm Vorster; 1850–1912), deutscher Chemiefabrikant und Stifter
 Johann Hermann Vorster (1757–1832), erster Bürgermeister von Mülheim an der Ruhr, siehe Johann Hermann Voerster
 Julius Vorster (1809–1876), deutscher Unternehmer, Gründer der Chemischen Fabrik Kalk
 Julius Vorster junior (1845–1932), deutscher Unternehmer, Verbandsvertreter und Politiker der freikonservativen Partei
 Michelle Vorster (* 1978), namibische Radsportlerin
 Pankraz Vorster (1753–1829), von 1796 bis 1805 letzter Fürstabt von St. Gallen
 Rudolph Vorster (1930–2008), südafrikanischer Radrennfahrer
 Tucker Vorster (* 1988), südafrikanischer Tennisspieler

Siehe auch:

 Forster
 Villa Vorster
 Vorster & Stolle Motoren AG, deutscher Hersteller von Automobilen

en:Vorster